Дже́йкоб Не́на (; ) — политический деятель Федеративных Штатов Микронезии, четвёртый Президент Федеративных Штатов Микронезии с 1997 по 1999 год и четвёртый Вице-президент Федеративных Штатов Микронезии с 1991 по 1996 год. Ранее Нена был губернатором штата Косраэ с 1979 по 1983 год, он был первым избранным губернатором в штате Косраэ.

Ссылки 
 
 

Вице-президенты Федеративных Штатов Микронезии
Президенты Федеративных Штатов Микронезии